Horace Rumbold ist der Name folgender Personen:

* Horace Rumbold, 8. Baronet (1829–1913), britischer Diplomat
 Horace Rumbold, 9. Baronet (1869–1941), britischer Diplomat